Roxo steht für die folgenden geografischen Objekte:

 Roxo (Fluss), Fluss in Portugal
 Talsperre Roxo, Talsperre am portugiesischen Fluss Roxo
 Belford Roxo, Stadt im brasilianischen Bundesstaat Rio de Janeiro

Roxo ist der Familienname folgender Personen:

 Paulo Antonino Mascarenhas Roxo  (1928–2002), brasilianischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Mogi das Cruzes